Санто Доминго Нукса има више значења:

 Општина Санто Доминго Нукса (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Нукса (Санто Доминго Нукса, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику